Bougou peut désigner :
 Bougou, un arrondissement de la commune de Djougou au Bénin
 Bougou, une localité du département de Nagbingou au Burkina Faso
 Bougou, une localité de Côte d'Ivoire